Одра — річка в Центральній Європі, що протікає у західній Польщі і східній Німеччині і східній Чехії.
 Одра (притока Ірванця) - притока Рванця, що впадає в Ревну — ліву притоку Снову
Одра (Водзіслав-Шльонський)
 Одра (річка в Хорватії)